A Magyar Királyság történetében két jelentősebb család viselte a Csáky nevet. Ezek előnevük alapján megkülönböztetve a következők:

 körösszeghi és adorjáni Csáky család
 nagymihályi Csáky család